Сосновка — деревня в Кунашакском районе Челябинской области России. Входит в состав Буринского сельского поселения.

Деревня основана в 1929 при одной из ферм зерносовхоза «Буринский».

География 
Расположена в северо-восточной части района, на берегу озера Сосновое (отсюда название). Расстояние до районного центра, Кунашака, 28 км.

Население 

(в 1937 — 20, в 1939 — 52, в 1970—385, в 1983—323, в 1995—318)

Улицы 
 Озерная улица
 Первомайская улица
 Степная улица

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района